Association Sportive Universitaire Lyonnaise Volley-ball – squadra di pallavolo femminile
Association Sportive Universitaire Lyonnaise Volley-ball – squadra di pallavolo maschile